Ларюшин — фамилия:

 Ларюшин, Александр Иванович (род. 1938) — советский и российский учёный и промышленный деятель.
 Ларюшин, Евгений Иванович  (1934—1985) — советский лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.

См. также 
 Ларюшино
 Ларюшкина